de Nederlandse versie van het loterijspel van Keno

Muziek
 Lucky Day (Jonathan Edwards), een muziekalbum van Jonathan Edwards uit 1974
 Lucky Day (Shaggy), een muziekalbum van Shaggy uit 2002
 Lucky Day (lied), een single van de Britse zangeres Nicola Roberts, uitgebracht in september 2011
 Lucky Day (The Radios), een single van de Belgische popgroep The Radios, uitgebracht in 1989

Film en televisie
 Lucky Day (televisiefilm uit 1991)
 Lucky Day (televisiefilm uit 2002)
 Lucky Day (2002), een Australische komediefilm
 Lucky Day (2019), een film van regisseur Roger Avary
 een van de hoofdpersonages uit ¡Three Amigos!